Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1984./85. je osvojila Paloma-Branik iz Maribora.

Ljestvica

Ljestvica II ZOL-zapad 

Utakmica između Dubrovnika i Ferijalca je bila prekinuta, zato imaju ova dva tima utakmicu manje.

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.
 Delo: izrezak iz novina iz 1985 godine
 Nenad Nikolić, Istorijski razvoj ŽOK Partizan iz Sremskih Karlovaca, diplomski rad, Beograd, 2011

1984-85